Кастл, Джонни:
 Кастл, Джонни (Johnny Kastl) — американский киноактёр.
 Кастл, Джонни (порноактёр) (Johnny Castle) — американский порноактёр.
 Кастл, Джонни (Johnny Castle) — бас-гитарист блюз-бэнда The Nighthawks.
Вымышленные
 Джонни Кастл (Johnny Castle) — главный герой фильма «Грязные танцы».